71-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 26—27 января 1974 года на Исстадионе в Эскильстуне (Швеция).

Итоговое положение 

 * с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1974
1974 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Январь 1974 года
Чемпионаты Европы в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 1974 году